— тип японских бронепалубных крейсеров 2-го класса. Принимали участие в Русско-японской и Первой мировой войне.

Заказаны в 1897 году по Второй чрезвычайной программе пополнения флота 1896 года за счёт контрибуции, полученной после Японо-китайской войны. Стали вторым типом крейсеров, разработанных и построенных в Японии (неудачный опыт строительства крейсеров тип «Сума» заставил временно отказаться от постройки больших кораблей на отечественных верфях). Головной корабль серии — крейсер «Ниитака» был построен за два года Морским арсеналом в Йокосуке, уже имевшим опыт строительства крупных кораблей. Второй корабль — крейсер «Цусима» строился на новой верфи Морского арсенала в Куре, поэтому его строительство затянулось и заняло 28 месяцев.

Предназначались для разведывательной и сторожевой службы. 
По конструкции мало отличались от крейсера «Сума», но обладали большим водоизмещением, что позволило повысить мореходность, и более мощным вооружением (152-мм орудия вместо 120-мм). 152-мм орудия, для повышения остойчивости, были установлены в спонсонах по бортам низко к воде, в результате в свежую погоду сильно заливались волнами. Противоминная артиллерия размещена в центральной части корпуса, установка боевых марсов не предусматривалась. По опыту испано-американской войны, показавшей высокую взрывоопасность торпедного вооружения, было принято решение отказаться от установки торпедных аппаратов.

Главный недостаток заключался в установленных неудачных котлах системы Никлосса. Они были более совершенны, чем локомотивные котлы на «Сума», однако их более высокая аварийность заставила строить крейсер «Отова» по изменённому проекту.

Относительно удачный проект обеспечил более чем двадцатилетнее нахождение кораблей в строю.

Представители

Литература 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1860—1910. — М.: АСТ; Минск: Харвест, 2006. — 464 с. ISBN 5-17-030194-4 (АСТ); ISBN 985-13-4080-4 (Харвест)
 Каторин Ю. Ф. Крейсеры. Часть 1. — СПб.: Галея Принт, 2008. — 128 с. ISBN 978-5-8172-0126-0
 

Бронепалубные крейсера типа «Ниитака»